Эль-Сауго () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Реболлар. Занимает площадь 58,97 км². Население — 236 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 109 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саламанки